Geografie
 Toussaint (Frankrijk), gemeente in het Franse departement Seine-Maritime;
 Internationale Luchthaven Toussaint Louverture, belangrijke luchthaven op Haïti.

Personen familienaam
 Toussaint (geslacht), Frans-Nederlandse patriciërsfamilie
 Allen Toussaint (1938-2015),  Amerikaans musicus;
 A.L.G. Bosboom-Toussaint (1812-1886), Nederlands auteur;
 Dolf Toussaint (1924-2017), Nederlands fotograaf;
 Fernand Toussaint (1873-1956), schilder van de 20ste-eeuwse Belgische school;
 Fritz Toussaint (1846-1920),  Belgisch kunstschilder, verzamelaar en mecenas;
 Godfried Toussaint, Belgisch professor;
 Gustave-Charles Toussaint (1869-1938), Frans jurist, sinoloog en tibetoloog;
 Jeroen Toussaint, Nederlands vakbondsman en activist;
 Jean-Philippe Toussaint (1957), Belgisch dichter;
 Joseph Ferdinand Toussaint (1807-1885), Belgisch jurist, notaris, politicus, volksvertegenwoordiger en schrijver;
 Kira Toussaint (1994), Nederlands zwemster;
 Lorraine Toussaint (1960), Amerikaans actrice en filmproducente;
 Manuel Toussaint (1890-1955), Mexicaans kunsthistoricus en schrijver;
 Michel Toussaint (1922-2007), Belgisch advocaat en politicus;
 Philippe Toussaint (1949), Belgisch golfer.

Personen voornaam
 Fernand Victor Toussaint van Boelaere (1875-1947), Belgisch dichter, schrijver en vertaler;
 Toussaint Fafchamps (1783-1868), Belgisch mijnbouwingenieur en uitvinder;
 Toussaint Louverture (1743-1803), Frans generaal.